Calm Before the Storm – album dei Venom del 1987
 Calm Before the Storm – album dei Dare del 1998
 A/4: Calm Before The Storm – raccolta degli Arcade del 2006
 Calm Before the Storm – mixtape di Plies del 2006
 Calm Before the Storm – album di Lauren Harris del 2008